Eversim — французская компания по разработке и издательству видеоигр. Компания была основана в феврале 2004 года (после банкротства своего предшественника, компании Silmarils) тремя партнерами: Андре, Луи-Мари Рок и Паскалем Эйнсвайлером. Компания находится во Франции в городе Марн-ля-Валле.

Список игр

Примечания 

Производители компьютерных игр Франции